Santa Felicita – vergine e martire con Perpetua (memoria il 7 marzo)
Santa Felicita – martire con i suoi sette figli (memoria il 23 novembre)

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Felicita